Raho est un patronyme porté notamment par :

 Alessandro Raho (1971-), artiste britannique ;
 Bachir Raho, wali algérien ;
  (1988-), joueur de cricket papouasien ;
 Slimane Raho (1975-), footballeur international algérien ;
 Umberto Raho (1922-2016), acteur italien.

Toponyme 
 Raho, une zone de planification en Finlande.

Homonymie de patronyme